Бобры () — остановочный пункт в деревне Бобры в гмине Радомско, в Лодзинском воеводстве Польши. Имеет 2 платформы и 2 пути.

Остановочный пункт на железнодорожной линии Варшава-Центральная — Катовице, построен в 1949 году.

Ссылки 
 Информация в базе atlaskolejowy.pl 
 Информация в базе bazakolejowa.pl 

Остановочные пункты в Лодзинском воеводстве